Примечание:
 Примечание — замечание, помещаемое внизу полосы (постраничная сноска) или в конце текста (концевая сноска).
 «Примечание» (или «Сноска») (ивр. ‏הערת שוליים‏ («Эарат шулайим»), англ. Footnote) — израильский фильм-драма 2011 года.